Byåsen HE () é um clube de handebol de Trondheim, Noruega. O clube foi fundado em 1990, competindo inicialmente na liga local. é uma potência atual do handebol local.

Títulos

EHF 
 Finalistas: 2007

Liga Norueguesa 
 1985, 1986, 1988, 1989

Copa Norueguesa 
 1988, 1989, 1991, 2007

Ligações Externas 
 Sítio Oficial
 página na EHF]

Clubes de handebol da Noruega